Сием Реап може да се отнася за:

 Сием Реап – провинция в Камбоджа;
 Сием Реап – град и столица на едноименната провинция.